Киселиха — деревня в городском округе Перевозский Нижегородской области. Население  человек

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 110 км, до административного центра города Перевоз — 15 км.
 Часовой пояс

История 
До 31 мая 2017 года входила в состав Танайковского сельсовета.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 58%, езиды — 37% из 65 человек.

Примечания 

Населённые пункты Перевозского района